Kwik, Kwek en Kwak, neefjes van Donald Duck
 Kwak en Boemel, personages uit de Vlaamse stripreeks Jommeke